Il singolare maschile  del torneo di tennis Grand Slam Cup 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Patrick Rafter 6–2, 6–4, 7–5.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per i quarti di finale

 Pete Sampras (campione)
 Patrick Rafter (finale)
 Gustavo Kuerten (primo turno)
 Greg Rusedski (semifinali)

 Sergi Bruguera (primo turno)
 Cédric Pioline (quarti di finale)
 Marcelo Ríos (quarti di finale)
 Jonas Björkman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Slam Cup 1997
ATP Tour 1997